Александр Риньо (, полное имя — Александр Поль Риньо () ; 14 февраля 1901, Париж, Франция — 2 апреля 1985, Сен-Манде, Валь-де-Марн, Франция) — французский актёр театра, кино и телевидения.

Биография и карьера 
Родился 14 февраля 1901 года в Париже. Начинал свою актёрскую карьеру в 1926 году в Театре Елисейских Полей ( ) под руководством Луи Жуве. Здесь сыграл роли в постановках по произведениям Мериме, Николая Гоголя, Жана Жироду и Жюля Ромена.

В 1931 году дебютировал в кино, сыграв одну из ролей в фильме Жана Ренуара «Сука» с Мишелем Симоном в главной роли. С тех пор за пятьдесят с лишним лет своей кинокарьеры сыграл роли в более 200 кино-, телефильмах и сериалах.

Сотрудничал с такими французскими кинорежиссёрами, как Марк Аллегре («Прекрасные дня», 1935), Робер Верне («Граф Монте-Кристо: Эдмон Дантес», «Граф Монте-Кристо: Возмездие», 1943; «Фантомас против Фантомаса», 1949 и др.), Жюльен Дювивье («Голова человека», 1933; «Мария Шапделен», 1934; «Бульвар», 1960, и др.); играл также роли в фильмах Виктора Турянского, Л’Эрбье, Макса Офюльса, Анри Декуена, Клода Отан-Лара, Жана Деланнуа, Жиля Гранжье и др. Среди партнеров актёра по съемочной площадке были Эме Кларион, Пьер Ренуар, Марсель Эрран, Жан Маре, Симона Синьоре, Фернандель, Жан Габен и другие выдающиеся актёры французского кино.

Со второй половины шестидесятых годов работал преимущественно для телевидения, снимаясь в многочисленных телефильмах и сериалах.

Умер 2 апреля 1985 в Сен-Манде, Валь-де-Марн, в возрасте 84 лет. Похоронен на кладбище Монпарнас (25-й участок) в Париже.

Фильмография 

 1931 : Сука / La chienne — Эктор Ланжлар
 1933 : Голова человека / La tête d’un homme — Жозеф Орта
 1933 : Денщик / L’ordonnance — Филипп
 1933 : Тысяча и вторая ночь / La mille et deuxième nuit
 1933 : Кнок, або торжество медицини / Knock, ou le triomphe de la médecine — первый парень
 1934 : Лилиом / Liliom — Голлинджер
 1934 : Фанатизм / Fanatisme
 1934 : Дом в дюнах / La maison dans la dune
 1934 : Майская ночь / Nuit de mai — Гейзбергер
 1934 : Мария Шапделен / Maria Chapdelaine — Этроп Ганьон
 1934 : Авантюрист / L’aventurier — Карл Немо, покупатель
 1934 : Жюстин из Марселя / Justin de Marseille — Эспозито
 1935 : Преступление и наказание / Crime et châtiment — Разумихин
 1935 : Экипаж / L'équipage — любовник покровительницы
 1935 : Прекрасные денечки / Les beaux jours
 1936 : Франсуа I / François Premier — Генрих VIII
 1936 : Проклятые / Les réprouvés — Фаджианелли
 1936 : Земля, которая умирает / La terre qui meurt — Матарен
 1937 : Симфония грабителей / The Robber Symphony — шинкар / Чёрний дьявол
 1937 : Южный почтовый / Courrier Sud — Юбер
 1937 : Фонтаны в огне / Puits en flammes — майстер
 1937 : Крепость тишины / La citadelle du silence — надсмотрщик
 1937 : Нельская башня / La tour de Nesle — Ландрі
 1937 : Пуританин / Le puritain — доктор О’Лири
 1937 : Трагедия империи / La tragédie impériale — Блох
 1938 : Женщина с конца света / La femme du bout du monde — Буррис, хозяин экипажа
 1938 : Девушки с Роны / Les filles du Rhône
 1938 : Парижское кафе / Café de Paris — Ревийяк
 1939 : Форт Долорес / Fort Dolorès — Сезар Росси
 1939 : Северная традиция / La tradition de minuit — Ортильопти
 1939 : Фарина, или Золото в горах / Farinet ou l’or dans la montagne — Батист Рей
 1939 : Призрачная повозка / La charrette fantôme — гигант
 1940 : Небесные музыканты / Les musiciens du ciel — Большой Жорж
 1940 : Серенада / Sérénade — жандарм
 1940 : Лагерь 13 / Campement 13 — Паскаль
 1941 : Вольпоне / Volpone — капитан Леоне Корбаччо
 1942 : Понкарраль, полковник империи / Pontcarral, colonel d’empire — листоноша
 1942 : Благодетель / Le bienfaiteur — начальник
 1942 : Он приехал у День всех святых / Le voyageur de la Toussaint — Авриль
 1943 : Граф Монте-Кристо: Эдмон Дантес / Le comte de Monte Cristo, 1ère époque: Edmond Dantès — Кадрусс
 1943 : Граф Монте-Кристо: Расплата / Le comte de Monte Cristo, 2ème époque: Le châtiment — Кадрусс
 1943 : Северное солнце / Le soleil de minuit — Черенский
 1943 : Малярия / Malaria — батюшка Далмар
 1943 : Секрет мадам Клапен / Le secret de Madame Clapain — сторож охотничьих угодий
 1943 : Адемай — бандит чести / Adémaï bandit d’honneur — Фреддо
 1943 : Парижские тайны / Les mystères de Paris — хозяин школы
 1943 : Торнавара / Tornavara — пастор
 1943 : Вечное возвращение / L'éternel retour — Моргольт
 1943 : Человек из Лондона / L’homme de Londres — Керидан
 1945 Последнее метро / Dernier métro — Буржу
 1945: Тайна Сен-Валя / Le mystère Saint-Val — Антуан
 1945: Рабулью / Raboliot — Фирма Турнафье
 1946: Кристина женится / Christine se marie — Арман, лисозаводчик
 1946: Капитан / Le capitan — Ринальдо
 1946: Месье Грегуар спасается / Monsieur Grégoire s'évade — Пауло, борец
 1947 Поток / Torrents — Бен Наполеон
 1947: Фантомас / Fantômas — комиссар Жюв
 1948: Рюи Блаз / Ruy Blas — Гулатромба
 1948 Форт одиночества / Fort de la solitude — Пей
 1948 Эмиль африканский / Émile l’Africain — Ладислас Состоянии
 1948: Воспоминания не продаются / Les souvenirs ne sont pas à vendre — Сансельмоз
 1948: Вескресли боги / Les dieux du dimanche — Леон Тьенин
 1949: Фантомас против Фантомаса / Fantômas contre Fantômas — комиссар Жюв
 1949: Небесный чародей / Le sorcier du ciel — Руффини
 1949: Мученик Буживале / Le martyr de Bougival — инспектор Фуше
 1950 : Тхір / Le furet
 1950: Пограничная зона / Zone frontière — Веркаутер
 1950: Человек с Ямайки / L’homme de la Jamaïque — Рапала
 1951: Андалузия / Andalousie — Панчо
 1951: Биби Фрикотен / Bibi Fricotin — Тартазан
 1951: Простите мой французский / Pardon My French — Рондо
 1951: Самый симпатичный грех в мире / Le plus joli péché du monde — Градю
 1951: Дуэль в Дакаре / Duel à Dakar — Мартинзаль
 1952: Силач из Батиньоль / Le costaud des Batignolles — Le 'gorille
 1952: Жослин / Jocelyn — пастух
 1952: Все мы убийцы / Nous sommes tous des assassins — жандарм
 1952: В жизни все устраивается / Dans la vie tout s’arrange
 1952 Три туза / Brelan d’as
 1952: Пьедалю творит чудеса / Piédalu fait des miracles
 1952: Праздник Генриетты / La fête à Henriette — отец Генриетты
 1953: Каприз дорогой Каролины / Un caprice de Caroline chérie — насильник
 1953: Возвращение дона Камилло / Le retour de Don Camillo — Франческо «Неро» Галлини
 1954: Пьедалю-депутат / Piédalu député — кюре
 1954: Красное и чёрное / Le rouge et le noir — отец Жюльена Сореля
 1956: Приключение Жиля Бласа / Una aventura de Gil Blas — хозяин отеля
 1956: Приключения Тиля Уленшпигеля / Les aventures de Till L’Espiègle — крестьянин
 1957: Салемские колдуньи / Les sorcières de Salem — Виллард
 1957: Счастливая дорога / The Happy Road — лесоруб
 1957: Здравствуй молодость / Bonjour jeunesse — кузен
 1957: Чужие жены / Pot Bouille — Гур
 1958: Леди и её машина / Madame et son auto — Гужю
 1958: Клара и злодеи / Clara et les méchants — охранник
 1958 Странные феномены / Drôles de phénomènes — аббат Пеграм
 1959: Набережная иллюзий / Quai des illusions
 1959: Горбун / Le bossu — трактирщик
 1959: Глаза без лица / Les yeux sans visage — инспектор Паро
 1960 Мария из островов / Marie des Isles
 1960: Барон де ЛьЕклюз / Le baron de l'écluse — смотритель шлюза
 1960 Старая гвардия / Les vieux de la vieille — фермер
 1960 Бульвар / Boulevard — L’entraîneur de boxe
 1961: Дон Камилло, монсеньор / Don Camillo monsignore … ma non troppo — Фагу
 1962: Нерадостный колокол / Carillons sans joie
 1962: Скорпион / Le scorpion — комиссар Ульрих
 1962: Джентльмен из Эпсома / Le gentleman d’Epsom — Шарло
 1962: Король горы / Le roi des montagnes
 1964: Анжелика — маркиза ангелов / Angélique, marquise des anges — Гийом Lützen
 1965 Третья молодость / Третья молодость (La Nuit des adieux) — Биґорне, друг дома
 1966: Спящий часовой / La sentinelle endormie — Сильван
 1966: Без паники / Pas de panique — Блез
 1971: Все что касается любви / Aussi loin que l’amour
 1972: Яйцо / L’oeuf — дядя Эмиль
 1972: Оса — не дура / Pas folle la guêpe
 1974 Чёрный четверг / Les guichets du Louvre — сосед
 1975: Фамильные драгоценности / Les bijoux de famille — Эдмон, дедушка
 1975: Нужно жить опасно / Il faut vivre dangereusement
 1975 Номер два / Numéro deux — дедушка
 1976 В летней тени / À l’ombre d’un été
 1977: Дьявол в коробке / Le diable dans la boîte — Le président Lelong
 1978: Рай богачей / Le paradis des riches — Виктор
 1978 Американский профессор / Un professeur d’américain — летний мужчина
 1979: Балкон в лесу / Un balcon en forêt — ветеран крестьянин
 1979: Знаменитые приключения барона Мюнхаузена / Les fabuleuses aventures du légendaire Baron de Munchausen — озвучивание
 1979: Безмолвный город / La ville des silences
 1980: Мой американский дядюшка / Mon oncle d’Amérique — дедушка Жана
 1980: Не волнуйся, это исцеление / T’inquiète pas, ça se soigne — Корбуччи
 1982: Есть ли французы в зале? / Y a-t-il un Français dans la salle? — Дядя Евсевий
 1982: Безрассудство / L’indiscrétion — месье Nucera
 1983: Друг Венсана / L’ami de Vincent — Рауль
 1984: Партнеры / Partenaires — Реймон Мальро

 Роли на телевидении

 1950 : Игроки / Les joueurs 
 1958—1996 : За последние пять минут / Les cinq dernières minutes — Натоли 
 1960—1968 : Молодёжный театр / Le théâtre de la jeunesse — Огромный 
 1962 : Инспектор Леклерк расследует / L’inspecteur Leclerc enquête — Адриан 
 1965 : Царство за кролика / Mon royaume pour un lapin — полковник 
 1970 : Окно / La fenêtre — комиссар 
 1971 Квентин Дорвард / Quentin Durward 
 1971 Деревянный дом / La maison des bois — Биро 
 1971 : Прусак / Le prussien — нотариус 
 1972 : Дьявольский бассейн / La mare au diable — Метаяр 
 1972 : Фигаро здесь, Фигаро там / Figaro-ci, Figaro-là — Caron, le père de Beaumarchais 
 1972 Луи / Lui — командир 
 1972 : Проклятые короли / Les rois maudits — Робер граф Клермонский 
 1972: Буссардели / Les Boussardel — дядя Александр 
 1973 Пьер и Жан / Pierre et Jean — Босыры 
 1975 : Салавин / Salavin — Сюро 
 1975 : Дама рассвете / La dame de l’aube — дедушка 
 1979 Крупные заговора: государственный переворот 2 Декабря / Les grandes conjurations: Le coup d'état du 2 décembre — Бишерель 
 1979- * 1982 Первая камера / Caméra une première — Боевик М. 
 1980 Аэропорт: чартерный самолёт 2020 / Aéroport: Charter 2020 — Жак, пассажир 
 1980 : Шагреневая кожа / La peau de chagrin — Жонатас 
 1982 Дикая утка / Le canard sauvage — месье Верле, владелец завода 
 1983- * 1984 : Романтическая любовь / Les amours romantiques — (2 эпизода, 1983) 
 1983 : Дед Мороз и сын / Père Noël et fils 
 1984 Жак-фаталист и его адвокат / Jacques le fataliste et son maître 
 1985 : Шатовайон / Châteauvallon — Грегор Кавалик

Избранные роли в театре 
 1926 Перевозки Благословенных таинств Проспера Мериме, постановка Луи Жуве, Театр Елисейских Полей
 1927 : Ревизор Николая Гоголя, постановка Луи Жуве, Театр Елисейских Полей
 1929 : Амфитрон 38 Жана Жироду, постановка Луи Жуве, Театр Елисейских Полей
 1933 : Интермеццо Жана Жироду, постановка Луи Жуве, Театр Елисейских Полей
 1938 Корсар Марселя Ашар, постановка Луи Жуве, театр Атеней
 1945 : Лоренцаччо Альфреда де Мюссе, постановка Гастона Бати, Театр Монпарнас
 1962 : Заложник Поля Клоделя, постановка Бернара Женни, Театр Вью-Коломбье
 1962 Горячий хлеб Поля Клоделя, постановка Бернара Женни, Театр Вью-Коломбье
 1963 : Заложник Поля Клоделя, постановка Бернара Женни, Театр Селестина
 1965 Враги Максима Горького, постановка Пьера Дебаша, театр Нантер-Амандье
 1969 : Тартюф Мольера, постановка Бернара Женни, Театр Вью-Коломбье
 1969 Этот сумасшедший Платонов за Чеховым, постановка Бернара Женни, Театр Вью-Коломбье
 1969 : Вакханки Еврипида, постановка Жана-Луи Тамина, Театр на западе Парижа, Авиньонский фестиваль
 1970 : Снег был грязный Жоржа Сименона, постановка Оссейн адаптация Реймона Руло, Театр Селестина

Примечания

Литература 
 Olivier Barrot et Raymond Chirat, Noir et Blanc — 250 acteurs français du cinéma français 1930—1960, Paris, Flammarion, 2000, pp. 492—493

Ссылки 
 
 Алдександр Риньйо на сайте uniFrance Films

Похороненные на кладбище Монпарнас
Актёры телевидения Франции
Киноактёры Франции
Умершие в Сен-Манде
Персоналии по алфавиту
Умершие в 1985 году
Умершие 2 апреля
Родившиеся в Париже
Родившиеся в 1901 году
Родившиеся 14 февраля